Екатерина Андреевна Приморская — российская актриса театра и кино.

Биография 
Екатерина Приморская окончила РАТИ (ГИТИС), мастерскую М. А. Захарова. За роль Лидии Чебоксаровой в дипломном спектакле «Бешеные деньги» начинающая актриса была удостоена приза на фестивале в Чехии Marta-99.

С 1999 по 2002 год Екатерина Приморская работала в театре Ленком. Была занята в спектаклях: «Королевские игры» (Джейн Сеймур, любовница короля Генриха), «Жестокие игры» (девушка, похожая на ангела), «Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев» (фрейлина), «Юнона и Авось» (испанка), «Мастер и Маргарита» (гостья на балу). Кроме того, актриса принимала участие в спектаклях театра «Мастер»: «Не все дома» (Луиза), «Почтальон всегда звонит дважды» (Мэдж).

В 2006 году Екатерина Приморская была ведущей и автором программы «Любимые вещи» на «Love Радио».

В кино Екатерина — с 2000 года. Тогда актриса сыграла главную роль Дарьи в картине словацкого режиссёра Петера Микулика «Фрагменты из провинции» («Fragmenty z malomesta»).

С 2005 года Екатерина Приморская регулярно снимается в российских сериалах. Среди её работ: балерина в «Талисмане любви», Катька в «Частном детективе», Юлия Бережная в сериале «Огонь любви», Вероника Вышегородская в сериале «След», цыганка Кармелита в сериале «Москва. Три вокзала», Ирина в сериале «Последняя минута», Ксения в сериале «Мужчина во мне» и другие. В 2014 году Екатерина снимается в сериале «Под каблуком».

Театральные работы

Театр Ленком 
 «Королевские игры» — Джейн Сеймур, любовница короля Генриха
 «Жестокие игры» — девушка, похожая на ангела
 «Женитьба Фигаро»
 «Шут Балакирев» — фрейлина
 «Юнона и Авось» — испанка
 «Мастер и Маргарита» — гостья на балу

Театр Мастер 
 «Не все дома» — Луиза
 «Почтальон всегда звонит дважды» — Мэдж

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Приморская на rusactors.ru
 Фильмография актрисы на ruskino.ru
 Екатерина Приморская на Афише

Актрисы России